

Astronomia 
 6589 Jankovich, asteroide della fascia principale

Persone 
 Béla Jankovich (1865-1939), politico ungherese
 István Jankovich (1889-1974), atleta slovacco
 Keever Jankovich (1928-1979), giocatore di football americano statunitense
 Sam Jankovich (1925-1995), giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
Janković
Yankovic